Der Begriff Zwentendorf bezeichnet

 Zwentendorf an der Donau, Gemeinde im Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Zwentendorf (Gemeinde Gnadendorf), Katastralgemeinde der Gemeinde Gnadendorf, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Kastell Zwentendorf in Zwentendorf an der Donau
 Kernkraftwerk Zwentendorf, das nicht in Betrieb genommene Atomkraftwerk Österreichs